Zawody w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii rozgrywane były w dniach 29 – 31 sierpnia 1920 r. Rozegrano pięć konkurencji, wyłącznie dla mężczyzn. O medale walczyło 53 zawodników z 14 państw. Podnoszenie ciężarów powróciło do programu letnich igrzysk olimpijskich po 16 latach (ostatni raz rozegrano je podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1904 w St. Louis). Zawody rozegrano na Olympisch Stadion w Antwerpii.

Tabela medalowa

Medaliści

Przypisy

Linki zewnętrzne